Cara Larson (ur. 5 listopada 2000 w Hoffman Estates) – amerykańska skoczkini narciarska. Trzykrotna uczestniczka mistrzostw świata juniorów (2016–2018). Medalistka mistrzostw kraju.

Przebieg kariery 
Zaczęła uprawiać skoki narciarskie w wieku 6 lat. W 2014 zdobyła tytuł mistrzyni kraju juniorek. W lipcu 2016 zdobyła srebrny medal w konkursie indywidualnym kobiet na skoczni dużej podczas mistrzostw Stanów Zjednoczonych.

W oficjalnych zawodach międzynarodowych organizowanych przez FIS zadebiutowała w lutym 2016 – w Râșnovie zajęła 38. pozycję w konkursie indywidualnym kobiet podczas mistrzostw świata juniorów. We wrześniu 2016 po raz pierwszy wzięła udział w konkursach FIS Cup, zdobywając punkty tego cyklu, po zajęciu miejsc na przełomie trzeciej i drugiej dziesiątki w zawodach w Einsiedeln. W styczniu 2017 w Eau Claire (Wisconsin) dwukrotnie plasowała się na 9. miejscu zawodów FIS Cup, które nie były wliczane do klasyfikacji końcowej cyklu. W lutym 2017 ponownie wzięła udział w mistrzostwach świata juniorów, zajmując w Park City 40. lokatę indywidualnie i 8. drużynowo.

W grudniu 2017 w Vancouver w słabo obsadzonych, ale zaliczanych do klasyfikacji generalnej, zawodach FIS Cup dwukrotnie plasowała się na 9. miejscu. Na początku lutego 2018 po raz trzeci wystartowała w mistrzostwach świata juniorów, plasując się w rywalizacji drużynowej na 11. pozycji. Pod koniec lutego 2018 upadła przy lądowania w jednym ze swoich skoków, doznając zerwania więzadła krzyżowego przedniego (ACL) i łękotki – operację kontuzjowanej nogi przeszła w połowie kwietnia 2018.

Jej starszy brat – Casey Larson również uprawia skoki narciarskie.

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty C. Larson na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Uniwersjada

Indywidualnie

Drużynowo

Starty C. Larson na uniwersjadzie – szczegółowo

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 

Amerykańskie skoczkinie narciarskie
Urodzeni w 2000